Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Guillermo Cañas e Dmitrij Tursunov che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Oliver Marach 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák /  Lovro Zovko (primo turno)
 Eric Butorac /  Ross Hutchins (quarti di finale)

 Jaroslav Levinský /  David Martin (primo turno)
 David Škoch /  Igor Zelenay (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2008